Rubén Sosa – calcettista argentino
 Rubén Sosa Ardaiz – calciatore uruguaiano
 Rubén Héctor Sosa – calciatore argentino
 Rubén Sosa – fumettista argentino